Муганлы () — село в Муганлинском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от одноимённого села в Южном Азербайджане.

История 
Село основано переселенцами из одноимённого села в Южном Азербайджане.

С 24 января 1939 года село входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населенный пункт передан в состав Казахского района.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Муганлы входило в Муганлинский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Акстафинского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Муганлинского административно-территориального округа был учрежден Муганлинский муниципалитет Акстафинского района.

География 
Муганлы расположены на берегу реки Кура.

Село находится в 43 км от райцентра Акстафа и в 490 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Беюк-Кясик.

Село находится на высоте 257 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается выращиванием зерновых и животноводством.

Известные уроженцы 
 Иса Мустафа оглы Гусейнов — заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,4 °C. В посёлке субтропический океанический климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались хозяйства по разведению нутрий, восьмилетняя школа, библиотека, дом культуры, медицинский пункт.

В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, краеведческий клуб, клуб, больница.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района